Graues Schloss (Graues Schloß) steht für:
 Graues Schloss (Mihla), Thüringen
 Graues Schloß (Stettin)